El término Podlesni  puede referirse a:

Podlesni (Bashkortostán), localidad de la república de Bashkortostán, en Rusia.
Podlesni (Kubán, Gulkévichi, Krasnodar), localidad del municipio de Kubán en el raión de Gulkévichi del krai de Krasnodar, en Rusia.
Podlesni (Ventsy-Zariá, Gulkévichi, Krasnodar), localidad del municipio de Ventsy-Zariá en el raión de Gulkévichi del krai de Krasnodar, en Rusia.
Podlesni (Krasnoarméiskaya, Krasnodar), localidad del raión de Krasnoarméiskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Podlesni (Novokubansk, Krasnodar), localidad del raión de Novokubansk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Podlesni (Oremburgo), localidad del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Podlesni (Rostov), localidad del óblast de Rostov, en Rusia.
Podlesni (Podiem-Mijáilovka, Volzhski, Samara), localidad del municipio de Podiem-Mijaílovka del raión Volzhski del  óblast de Samara, en Rusia.
Podlesni (Chernovski, Volzhski, Samara), localidad del municipio de Chernovski del raión Volzhski del óblast de Samara, en Rusia.
Podlesni (Chelnó-Vershiny, Samara), localidad del municipio del raión de Chelnó-Vershiny del óblast de Samara, en Rusia.
Podlesni (Kinel, Samara), localidad del municipio del raión de Kinel del óblast de Samara, en Rusia.
Podlesni (Krasni Yar, Samara), localidad del municipio del raión de Krasni Yar del óblast de Samara, en Rusia.
Podlesni (Tartaristán), localidad de la república de Tartaristán, en Rusia.
Podlesni (Udmurtia), localidad de la república de Udmurtia, en Rusia.
Podlesni (Vorónezh), localidad del óblast de Vorónezh, en Rusia.